

Населені пункти та їхні частини

 Бжезіни — місто в Бжезінському повіті Лодзинського воєводства
 Бжезіни — гміна в Каліському повіті Великопольського воєводства
 Бжезіни — гміна в Бжезінському повіті Лодзинського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Белжець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіни — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіни — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіни — село в гміні Скорошице Ниського повіту Опольського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — село в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Бжезіни — село в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезіни — частина міста Серадз у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Бжезіни — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Бжезіни — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Бжезіни — частина міста Войковиці в Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Бжезіни — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Бжезіни — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Бжезіни — частина села Багно в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезіни — частина села Ґронди в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — частина села Вулька-Тарновська в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — частина села Мшанна в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — частина села Курашкув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — частина села Длуґоленка-Сьверкля в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Реґулиці в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Стадники в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Воля-Любожицька в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Квікув у гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Машиці в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Межень у гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Тохолув у гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Нешковіце-Великі в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Лонкта-Ґурна в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Вежбе в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Серча в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Здроє в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіни — частина села Возьники в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіни — частина села Соколово-Парцеле в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіни — частина села Сарнув у гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіни — частина села Бабиця в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіни — частина села Воля-Жираковська в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіни — частина села Бжезувка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіни — частина села Бончаль-Дольни в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіни — частина села Ґура-Мотична в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіни — частина села Пшедбуж у гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіни — частина села Кузе в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Бжезіни — частина села Шарлата в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Бжезіни — частина села Ковале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — частина села Ліпова в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — частина села Подленже-Крулевські в гміні Кшепіце Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — частина села Пельґжимовиці в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — частина села Свожиці в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезіни — частина села Лекарти в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжезіни — частина села Бежвенна-Длуґа-Кольонія в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Бжезіни — частина села Стара Пшисека-Друга в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Бжезіни — колонія в гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — колонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіни — колонія в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — колонія в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіни — колонія в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Бжезіни — осада в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезіни — лісова осада в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки